Église San Callisto à Rome
 San Callisto, titre cardinalice
 Palais San Callisto